Enrico Toti peut faire référence à:
 Enrico Toti, un patriote et cycliste italien
 , plusieurs sous-marins italiens dont :
 Enrico Toti, un sous-marin océanique italien de la classe Balilla construit à la fin des années 1920 pour la Marine royale italienne ;
 Enrico Toti, un sous-marin de la classe Toti 1, construit dans les années 1960.